Натуральне число 793
 793 рік до нашої ери
 793 рік нашої ери